Koller József (1703–1766) szerzetes, egyetemi tanár
Koller József (1745–1832) történész
Koller József (1954– ) építészmérnök